Регулярный сезон Евролиги 2016/2017 будет сыгран с 12 октября 2016 по 7 апреля 2017. 16 команд будут соревноваться за восемь мест в плей-офф.

Формат 
Впервые регулярный сезон Евролиги будет сыгран в одну группу: 16 команд сыграют каждая с каждой дома и в гостях.

Турнирная таблица 
{| class="wikitable"
|+ Условные цветовые обозначения
|-
| style="background: #ccffcc;" |
| Восемь лучших команд выходят в плей-офф
|}

По состоянию на 8 апреля 2017

|}

Позиции по раундам 
В таблице зафиксированы текущее положение команд после каждого раунда.

Игры

Тур 1

Тур 2

Тур 3

Тур 4

Тур 5

Тур 6

Тур 7

Тур 8

Тур 9

Тур 10

Тур 11

Тур 12

Тур 13

Тур 14

Тур 15

Тур 16

Тур 17

Тур 18

Тур 19

Тур 20

Тур 21

Тур 22

Тур 23

Тур 24

Тур 25

Тур 26

Тур 27

Тур 28

Тур 29

Тур 30

Ссылки 
 Официальный сайт

Евролига 2016/2017